Marouane Barghouti, dirigeant palestinien, l'un des leaders du parti Fatah.
 Moustafa Barghouti, fondateur palestinien de l'Union of Palestinian Medical Relief Committees.
 Mohammad Barghouti, homme politique palestinien membre du Hamas.
 Bashir Barghouti, journaliste et dirigeant communiste palestinien.
 Omar Barghouti, fondateur palestinien de la Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel.
 Nai Barghouti, flútiste et chanteuse.